Petrig ist der Familienname folgender Personen:

Anna Petrig (* 1977), Schweizer Juristin
Celia Petrig (* 1995), Schweizer Snowboarderin